Герхард Гляйршер (; 14 декабря 1969, Инсбрук, Австрия) — австрийский саночник, выступавший за сборную Австрии с 1990 по 2000 год. Принимал участие в трёх зимних Олимпийских играх, в 1992 году в Альбервиле в состязаниях между двойками занял седьмое место, в Лиллехаммере и Нагано (1994, 1998) повторил то же самое седьмое место, только уже в одиночных мужских заездах.

Герхард Гляйршер трижды получал подиум чемпионатов мира, в его послужном списке одна золотая медаль (1997 год, смешанные команды), одна серебряная (1991, смешанные команды) и одна бронзовая (1997 год, одиночные заезды). Кроме того, спортсмен удостоен серебряной награды чемпионата Европы, проходившего в 1992 году в Винтерберге. Лучший результат на Кубке мира спортсмен показал в сезоне 1997—1998, заняв по итогам всех одиночных мужских заездов третье место.

Закончил карьеру профессионального спортсмена в 2000 году, после чего продолжил службу в армии Австрии. Женат, имеет двоих детей.

Ссылки 
 Результаты мужских двоек 1992 
 Результаты мужских одиночных заездов 1994 
 Результаты мужских одиночных заездов 1998 
 Профиль на сайте FIL 
 Список всех призёров чемпионатов мира по санному спорту 
 Список всех призёров Кубка мира по санному спорту 

Саночники Австрии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по санному спорту